Málaga del Fresno kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Málaga del Fresno (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Málaga del Fresno (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar